Sanajeh (significa "antigua abertura" en sánscrito) es un género de serpientes madtsoiideas del Cretácico superior del occidente de la India.

Se ha encontrado un fósil en la formación Lameta de Sanajeh enrollado alrededor de un huevo y de un esqueleto adyacente de una cría de dinosaurio saurópodo de 50cm. Esto sugiere que esta serpiente comía crías en nidos de saurópodos.

Descripción 
El holotipo, conocido como GSI/GC/2901–2906, consiste en un cráneo casi completo con la mandíbula y 72 vértebras con costillas, conservadas en cinco secciones articuladas. Se encontró en unas areniscas del Maastrichtiense de Dholi Dungri (Gujarat). 

Sanajeh mediría unos tres metros y medio. Su articulación mandibular es la típica de las serpientes primitivas. Las articulaciones intervertabrales y con las costillas son las típicas de los madtsoiideas.

Clasificación 
Sanajeh es un miembro de Madtsoiidae, una extinta familia de serpientes que incluye los géneros australianos Wonambi y Yurlunggur. Puede verse un  cladograma debajo mostrando las relaciones filogenéticas deSanajeh:

Paleobiología

Alimentación 
Como las serpientes primitivas, Sanajeh no tenía la estructura bucal como la de los boidos, o pitones. Por tanto, no podía consumir presas tan grandes como estas serpientes. La boca de Sanajeh era similar a la de serpientes como los del género Xenopeltis. Sin embargo, los músculos de la cresta palatal indican que era capaz de manipular sus presas en la boca como las modernas serpientes macrostomata (Boas, Pitones y demás serpientes con bocas expandibles). Su articulación intramandibular podía flexionarse mucho, lo que le permitía consumir presas grandes. Todo esto indica que la estructura mandibular de las serpientes primitivas de vida subterránea es más bien una adaptación por el medio en el que viven y no precisamente una representación de formas ancestrales. 

El holotipo de Sanajeh se encontró asociado con huevos de saurópodo de la oospecie Megaloolithus dhoridungriensis y una cría incompleta de saurópodo, aparentemente un titanosaurio. Los huevos probablemente eran demasiado grandes para Sanajeh, pero sí era capaz de comer lo que había dentro o acababa de salir, como hace la moderna Loxocemus.

Acelerar el ritmo de crecimiento y aumentar el número de crías pudo hacer que titanosaurios como Isisaurus y Jainosaurus superasen las bajas debidas a animales predadores como Sanajeh. A partir de un año el tamaño de los titanosaurios ya era demasiado grande para los pequeños depredadores.

Referencias 

Madtsoiidae
Serpientes del Cretácico
Fósiles de Asia